Бете:
 Бете (Bété) — один из языков кру в Кот-д'Ивуаре
 Бете — народ в Кот-д'Ивуаре
 Бете (письмо) — слоговое пиктографическое письмо, созданное в 1956 году для языка бете
 Бете (растение) (Bété) — небольшое цитрусовое дерево, произрастающее в Нигерии
 Бете (Bete) — священнический класс на Фиджи
 Бете (Bethe) — фамилия немецкого происхождения:
 Бете, Ханс — американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии по физике (1967).
 Формула Бете — формула для удельной ионизационной потери энергии при прохождении заряжённых частиц через вещество.